Holthaus ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Holthaus (1812–1879), deutscher Unternehmer
 Britta Holthaus (* 1979), deutsche Ruderin
 Dick Holthaus († 2015), niederländischer Modedesigner
 Fabian Holthaus (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Holthaus (1847–1928), deutscher Lehrer, Schauspieler und Sänger
 Heinrich Holthaus (1903–1980), deutscher Künstler
 Hellmut Holthaus (1909–1966), deutscher Schriftsteller
 Karl Holthaus († 2014), deutscher Politiker
 Michael Holthaus (* 1950), deutscher Schwimmer
 Stephan Holthaus (* 1962), deutscher Theologe
 Vera Holthaus (* 1977), deutsche Sängerin, bekannt als Missyna

Siehe auch:
 Holdhaus
 Holzhaus (Begriffsklärung)
 Holthus
 Holthuis
 Holthausen
 Holthusen (Begriffsklärung)